Ómer Dámárí (héberül עומר דמארי, izraeli angol átírással Omer Damari) (Risón Lecijón, 1989. március 24. –) izraeli válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Hapóél Tel-Aviv játékosa.

Ő az első labdarúgó, aki RB Leipzig, Red Bull Salzburg és a New York Red Bulls csapataiban szerepelt.

Pályafutása

Statisztika

Sikerei, díjai 
Hapóél Tel-Aviv
Israel State Cup: 2012

Red Bull Salzburg
Osztrák Bundesliga:2015–16
Osztrák kupa: 2016

Jegyzetek

További információk 
Omer Damari Transfermarkt

Izraeli labdarúgók
1989-ben született személyek
Labdarúgócsatárok
A Hapóél Tel-Aviv labdarúgói
Az FK Austria Wien labdarúgói
Az RB Leipzig labdarúgói
Az FC Red Bull Salzburg labdarúgói
A New York Red Bulls labdarúgói
A Makkabi Haifa labdarúgói
Az MLS labdarúgói
Élő személyek